Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 66-os, továbbá  -os, 66A, 66B, 66E, 66Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 66-os busz (Budapest)
 66B busz (Budapest)
 66E busz (Budapest)
 66A busz (Budapest, 1968–1975)megszűnt
 66A busz (Budapest, 2010)megszűnt
 66B busz (Budapest, –1975)megszűnt
 -os busz (Budapest, 1980–2008)→66E busz (Budapest)
 66Y busz (Budapest, 1961–1976)megszűnt

 66-os busz (Szeged)→76-os busz (Szeged)
 66A busz (Szeged)megszűnt